Антті Аалто  — фінський стрибун з трампліна. Учасник зимових Олімпійських ігор 2018.

Кубки світу 
Усі результати наведено за даними Міжнародної федерації лижного спорту.

Підсумкові місця в Кубку світу за роками

Окремі змагання (88)

Примітки 

Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2018